Chamois d'Or est une marque commerciale apposée sur un fromage du groupe industriel Savencia Fromage & Dairy
 Chamois d'or est un niveau de ski